L'angelo del male (La Bête humaine) – film del 1938 diretto da Jean Renoir
L'angelo del male (The Prophecy II) – film del 1998 diretto da Greg Spence
L'angelo del male - Brightburn (Brightburn) – film del 2019 diretto da David Yarovesky